Johann Bockwinkel
 Nick Bockwinkel